Der Biathlon-Weltcup (offiziell: BMW IBU World Cup Biathlon) wurde in 33 von geplanten 38 Wettbewerben zwischen dem 1. Dezember 2019 und dem 14. März 2020 zum 43. Mal ausgetragen. Saisonhöhepunkt waren die Biathlon-Weltmeisterschaften 2020 im italienischen Antholz. Die Ergebnisse der Weltmeisterschaften flossen mit in die Weltcupwertungen ein.

Titelverteidiger des Gesamtweltcups waren der Norweger Johannes Thingnes Bø sowie die Italienerin Dorothea Wierer.

Unterhalb des Weltcups war der IBU-Cup 2019/20 als zweithöchste Wettkampfserie des Winters angesiedelt.

Übersicht

Saisonverlauf 
Sowohl Johannes Thingnes Bø als auch Dorothea Wierer gelang es ihren Titel als Gesamtweltcupsieger zu verteidigen. Wierer ist damit die erste Frau seit Magdalena Forsberg in der Saison 2001/02 der dies gelang. Bei den Herren gewann Bø außerdem die Massenstartwertung, Martin Fourcade die Einzel und Sprintwertung. Émilien Jacquelin gewann seine erste kleine Kristallkugel in der Verfolgungswertung. Wierer sicherte sich neben den Gesamtweltcup auch den Sieg in der Massenstartwertung. Hanna Öberg gewann die Einzel, Denise Herrmann den Sprint und Tiril Eckhoff die Verfolgungswertung. Für Herrmann und Eckhoff war es jeweils der erste Gewinn einer kleinen Kristallkugel.

Norwegen gewann wie in der Vorsaison alle Staffel und Nationenwertungen.

Erstes Trimester 
Die Weltcupsaison begann wie üblich in Östersund. Nachdem im März dort die Weltmeisterschaften 2019 ausgetragen wurden, waren es die zweiten Wettkämpfe innerhalb eines Jahres. Abweichend zu den Vorjahren wurde beim Saisonauftakt ein Staffelrennen statt einem Verfolgungsrennen ausgetragen. Schweden sicherte sich den ersten Sieg der Saison in der Single-Mixed-Staffel und Italien den zweiten in der Mixed-Staffel. Die Vorjahressieger Bø und Wierer konnten die Weltcupführung mit einem Sieg im Einzel jeweils verteidigen. Bei den Herren kam es nach einem Sieg im Sprint durch Martin Fourcade zu einem Führungswechsel, Wierer behielt mit einem siebten Platz im Sprint und einem Sieg von Justine Braisaz die Gesamtführung. Die beiden folgenden Staffelrennen wurden jeweils durch Norwegen gewonnen. Die Schweizer Frauenstaffel konnte mit einem zweiten Platz den ersten Podestplatz überhaupt erreichen.

Anschließend gingen die Wettkämpfe in Hochfilzen weiter. Dort wurde das erste Verfolgungsrennen ausgetragen. Bø gewann sowohl Sprint und Verfolgung, bei den Frauen gewann Wierer den Sprint und Eckhoff die Verfolgung. Die Staffelrennen gewann erneut das norwegische Team. Mit seinem Sieg im Sprint übernahm Bø auch wieder die Gesamtführung im Weltcup.

Nach den Wettkämpfen in Österreich ging es in im französischen Annecy weiter. Bei den durch Regen geprägten Wettkämpfen wurde auch der erste Massenstart der Saison ausgetragen. Eckhoff gewann alle drei ausgetragenen und gewann damit viermal in Folge. Aufgrund eines 22. Platzes im Sprint durch Wierer übernahm Ingrid Landmark Tandrevold für ein Rennen die Gesamtführung, bevor sie diese wieder an Eckhoff abgegeben musste. Bei den Herren blieb die Führung unverändert und Bø gewann Verfolgung und Massenstart und hatte damit in sieben Rennen fünf Siege erzielt. Den Sprint konnte Benedikt Doll für sich entscheiden.

Zweites Trimester 
Das neue Jahr begann wie üblich in Oberhof. Die Veranstalter hatte, wie auch an den meisten anderen Orte mit dem warmen Wetter zu kämpfen. Wie in der Vorjahren wurde der Schnee von der World Team Challenge aus Gelsenkirchen nach Oberhof transportiert und wieder verwendet. Außerdem mussten der Rennablauf angepasst werden, da es nicht gelungen war die langen Runden zu präparieren. Fourcade gewann in Abwesenheit von Bø sowohl den Sprint als auch den Massenstart und übernahm damit die Gesamtweltcupführung. Bø pausierte sowohl in Oberhof als auch in Ruhpolding, da der Geburtstermin seines Sohnes anstand. Bei den Damen gewann Marte Olsbu Røiseland den Sprint und Kaisa Mäkäräinen einen von Wind geprägten Massenstart. Mäkäräinen hatte als einzige nur eine Strafrunde laufen müssen, alle andern Athletinnen mindestens drei. Norwegen gewann zu dritten Mal in der Saison beide Staffelrennen.

Der zweite Weltcup des Jahres fand in Ruhpolding statt. Auch hier nutzte Fourcade die Abwesenheit von Bø und gewann beide Rennen und damit vier Rennen in Folge. Eckhoff gewann beide Rennen der Frauen und übernahm die Führung im Gesamtweltcup. Die norwegische Damenstaffel konnte auch das vierte Rennen der Saison gewinnen. Die Herrenstaffel gewann allerdings Frankreich. Da Norwegen auch die drei letzten Staffeln der vorangegangenen Saison gewonnen hatte, gewann norwegische Herrenstaffel sechs Rennen in Folge, dies war bisher keiner Staffel gelungen.

Der dritte Weltcup fand nicht wie sonst in Antholz, sondern auf der Pokljuka statt. Herrmann gewann ihr erstes Einzel und Öberg den Massenstart. Bø meldete sich mit einem Sieg im Einzel aus der Babypause zurück. Den Massenstart gewann dann Quentin Fillon Maillet. In der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel konnte sich jeweils Frankreich durchsetzen. Rene Zahkna und Regina Oja konnten mit einem zweiten Platz in der Single-Mixed-Staffel das beste Staffelergebnis einer estnischen Staffel erreichen.

Weltmeisterschaften 
Nach einer zweiwöchigen Pause ging es mit den Weltmeisterschaften in Antholz weiter. Den Auftakt machte die Mixed-Staffel, welche Norwegen gewann. Røiseland und Alexander Loginow gewannen den Sprint, Wierer und Émilien Jacquelin die Verfolgung, Wierer und Fourcade das Einzel und Bø und Røiseland den Massenstart. Eckhoff blieb bei diesen Weltmeisterschaften ohne Einzelmedaille und musste nach einem 59. Platz im Sprint die Gesamtführung an Wierer abgeben. Die Single-Mixed-Staffel gewannen, wie im Vorjahr, Bø und Røiseland und auch die norwegische Damenstaffel konnte erneut gewinnen. Die Herrenstaffel gewann Frankreich, zuletzt war die französische Staffel 2001 Weltmeister geworden. Am Morgen des Staffelrennens fand zudem eine Razzia der italienischen Behörden bei Loginow und seinem Trainer statt. Aufgrund dessen ließ Loginow auch den Start im Massenstart aus.
Røiseland war die erfolgreichste Biathletin dieser Weltmeisterschaften, sie gewann in allen Rennen eine Medaille, dies war zuvor auch schon anderen Athletinnen gelungen, allerdings war sie die erste seit der Einführung der Single-Mixed-Staffel. Neben ihren drei Staffeltiteln und dem Gold im Massenstart und im Sprint gewann sie Bronze im Einzel und Verfolgung.

Drittes Trimester 
Zu Beginn der letzten drei Weltcups kam die COVID-19-Pandemie auch im Biathlon-Weltcup an. Am 2. März 2020 gab die IBU bekannt, dass die Wettkämpfe in Nové Město na Moravě ohne Zuschauer stattfinden. Die tschechischen Behörden bestätigten zwar die Durchführung der Wettkämpfe, Zuschauer wurden jedoch ausgeschlossen, um eine mögliche Verbreitung des SARS-CoV-2-Virus zu verhindern. Bø konnte sowohl den Sprint als auch den Massenstart für sich entscheiden und holte damit deutlich Punkte auf Fourcade im Gesamtweltcup auf. Herrmann  konnte mit dem Sprint ihr zweites Rennen der Saison gewinnen. Den Massenstart gewann Eckhoff, welche ebenfalls die Lücke zur Führenden Wierer erheblich verkleinern konnte. Der norwegischen Frauenstaffel gewann auch das letzte Staffelrennen der Saison, mit einem Sieg in der Vorsaison gewannen sie sieben Rennen in Folge, dies war bisher keiner Staffel gelungen. Auch die norwegischen Herren konnten sich zum vierten Mal in der Saison durchsetzten.

Im Vorfeld der Wettkämpfe in Kontiolahti wurde zunächst bekannt, dass bei den Wettkämpfen in Oslo maximal 500 Personen teilnehmen dürfen. In Folge dessen wurde die Durchführung der Wettkämpfe in Oslo abgesagt. Der Weltcup 2019/20 sollte somit am 15. März regulär mit einer Mixed-Staffel enden. Am 13. März wurde dann bekannt gegeben, dass auch die Staffelrennen abgesagt werden und somit die Saison bereits mit den Verfolgungsrennen am 13. März enden wird. Wie bereits in Nové Město na Moravě fanden die Rennen ohne Zuschauerzahl statt und ab den Sprintrennen galt eine Höchstgrenze von 500 Teilnehmenden. Die Sprints und gewannen Bø und Herrmann. Im Vorfeld des Verfolgungsrennen verkündeten sowohl Fourcade als auch Mäkäräinen, dass sie nach der Verfolgung ihre Karriere beenden werden.
Fourcade beendete seine Karriere mit einem Sieg in der Verfolgung genau zehn Jahre und einen Tag, nachdem er sein erstes Weltcuprennen gewonnen hatte. Es war ebenfalls die Verfolgung in Kontiolahti. Da Bø vierter wurde, konnte er sich den Gesamtweltcupsieg mit zwei Punkten Vorsprung, aufgrund der Streichergebnisse, sichern. Zweiter wurde Fillon Maillet und dritter Jacquelin. Jacquelin gewann damit die Verfolgungswertung mit zwei Punkten Vorsprung auf die Punktgleichen Fourcade und Fillon Maillet.
Das letzte Rennen der Frauen gewann Julia Simon, Mäkäräinen wurde zum Karriereende nochmal vierte und setzte die schnellste Laufzeit. Wierer gewann mit sieben Punkten Vorsprung auf Eckhoff den Gesamtweltcup.

Zum ersten Mal in ihrer Karriere gewannen Émilien Jacquelin und Julia Simon ein Weltcuprennen. Beide hatten in dieser Saison auch ihre erste Podestplatzierung erzielt. Auch Matwei Jelissejew, Fabien Claude, Swetlana Mironowa, Lena Häcki, Linn Persson und Lucie Charvátová kamen erstmals auf das Podest. Auch Estland und die Schweiz konnten in Staffelrennen ihre ersten Podestplätze erreichen.

Wettkampfkalender 

Abkürzungen der Disziplinen: Ez: Einzel, Sp: Sprint, Vf: Verfolgung, Ms: Massenstart, St: Staffel, MS: Mixed-Staffel, SMS: Single-Mixed-Staffel

Startquoten 
Die besten 25 Nationalverbände des Vorjahres im Weltcup erhalten feste Startquoten. Zusätzlich werden acht Wildcards an Verbände vergeben, die keine feste Startquote haben. Dabei werden maximal zwei Wildcards pro Verband und Geschlecht anhand der IBU-Qualifikationspunkteliste vergeben. Diese sind jeweils nur für ein einzelnes Trimester (drei Weltcups) gültig.

Startquoten der Männer 
 6 Starter: , , , ,  ↑
 5 Starter:  ↓, , , ,  ↑
 4 Starter: , ,  ↓, , ,  ↑, 
 3 Starter: ,  ↓, ,  ↑, , 
 2 Starter:  ↓,  ↑↑
 0 Starter:  ↓↓

 Wildcards 1. Trimester:  2,  2,  1,  1,  1,  1
 Wildcards 2. Trimester:  2,  2,  1,  1,  1,  1
 Wildcards 3. Trimester:  2,  1,  1,  1,  1,  1,  1

Startquoten der Frauen 
 6 Starterinnen: , , , ,  ↑
 5 Starterinnen:  ↓, , , ,  ↑
 4 Starterinnen:  ↓, ,  ↑, , ,  ↑, 
 3 Starterinnen:  ↓, ,  ↑, , ,  ↓,
 2 Starterinnen:  ↓,  ↑↑
 0 Starterinnen:  ↓,  ↓↓

 Wildcards 1. Trimester:  2,  2,  1,  1,  1,  1
 Wildcards 2. Trimester:  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1,  1
 Wildcards 3. Trimester:  2,  1,  1,  1,  1,  1,  1

Die Pfeile zeigen die Zugewinne (↑) beziehungsweise Verluste (↓) von Startplätzen im Vergleich zur Vorsaison an.

Sonderregelungen 
Die Vorjahresgesamtsieger des IBU-Cups erhalten ein persönliches Startrecht für den ersten Weltcup der Saison. Russland kann deshalb mit Wiktorija Sliwko bzw. Anton Babikow für den Weltcup in Östersund insgesamt sechs Athletinnen bzw. sieben Athleten melden.

Für den letzten Weltcup der Saison vergibt die IBU zusätzliche Startquoten. Jede Nation erhält pro Athleten unter den besten zehn der Gesamtwertung des IBU-Cups des abgeschlossenen Jahres einen zusätzlichen Quotenplatz. Diese Quotenplätze sind auf zwei pro Nation begrenzt und sind nicht personengebunden. Ebenfalls erhält der Junioren-Wettkämpfer, der bei den Juniorenweltmeisterschaften der laufenden Saison die höchste Punktzahl erzielt hat, eine zusätzliche persönliche Startquote.

Männer

Resultate und Kalender

Weltcupstände Männer

Tabellen

Ergebnisse Athleten

Ergebnisse Staffel

Frauen

Resultate und Kalender

Weltcupstände Frauen

Tabellen

Ergebnisse Athletinnen

Ergebnisse Staffel

Mixed 
Nachdem in der letzten Saison bereits für die Mixed-Staffel Änderungen eingeführt wurden, werden ab dieser Saison die Renndistanzen angepasst. Wenn die Frauen zuerst starten beträgt die Renndistanz einheitlich 4 × 6 km und wenn die Männer zuerst starteten 4 × 7,5 km. Die vorherige Unterscheidung der Rennlänge zwischen Männer und Frauen findet somit nicht mehr statt.

Resultate und Kalender

Weltcupstand Mixed

Ergebnisse Staffeln

Rücktritte 
Folgende Athleten haben ihre Karriere während oder nach der Saison 2019/20 beendet:

 : Krassimir Anew
 : Marie Heinrich, Nadine Horchler, Dominic Reiter
 : Kaisa Mäkäräinen
 : Célia Aymonier, Martin Fourcade
 : Thierry Chenal, Alexia Runggaldier
 : Thekla Brun-Lie, Synnøve Solemdal
 : Fabienne Hartweger, Simone Kupfner, Dominik Landertinger
 : Alexei Wolkow
 : Chardine Sloof
 : Mario Dolder
 : Martin Otčenáš, Terézia Poliaková
 : Urška Poje
 : Michal Šlesingr, Veronika Vítková
 : Emily Dreissigacker

Weblinks 

 Offizielle Homepage der IBU
 Offizielle Ergebnisdatenbank

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2019
Wintersport-Weltcup 2019/20
Biathlonveranstaltung 2019
Biathlonveranstaltung 2020